Rabo-de-gato pode referir-se ao nome comum de diversas espécies vegetais:

 Acalypha repens
 Acalypha hispida
 Avena barbata subsp. barbata
 Avena barbata subsp. lusitanica
 Phleum pratense subsp. pratense
 Trifolium angustifolium